Адвентиция ( , от  — внешний), внешняя оболочка органа, образованная в основном волокнистой соединительной тканью, функция которой - фиксация внутренних органов.  

Термин употребляется в следующих значениях:
 наружный слой надкостницы;
 адвентициальный слой — наружная оболочка полых органов человека, не покрытых мезотелием;
 tunica adventitia или externa — наружная оболочка сосудов. 

Ткани организма